Le Bès Darengosse est un ruisseau qui traverse les départements des Landes et un affluent gauche du Bès dans le bassin versant de l'Adour.

Hydronymie

Géographie 
D'une longueur de , il prend sa source sur la commune d'Arengosse (Landes), à l'altitude .

Il coule du nord vers le sud et se jette dans le Bès dans la même commune, à l'altitude .

Commune et canton traversés 
Dans le département des Landes, le Bès Darengosse ne traverse qu'une commune et un canton : Arengosse (source et confluence) dans le canton de Morcenx.

Affluents 
Le Bès Darengosse a quatre affluents référencés :
 le ruisseau de Pouchic (rg) ;
 le ruisseau des saucettes (rg) ;
 le canal du Sangla (rd) ;
 le ruisseau de Cante-Cigale (rg).

Notes et références 

Cours d'eau dans les Landes
Système hydrologique de la Midouze